

Miejscowości w Polsce 
 Wg TRYT jest ich 7
 Borzęcin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Żmigród
 Borzęcin – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Gorzkowice
 Borzęcin – wieś w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Borzęcin
 Borzęcin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Błędów
 Borzęcin – osada w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Stare Babice
 Borzęcin – kolonia w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Pruszcz Gdański
 Borzęcin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Gryfice

Inne 
 Borzęcin – nieofic. przysiółek wsi Krzczonów Trzeci w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Krzczonów

Zobacz też 
 Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Borzęcino